Bunium aphyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan och Dc. Bunium aphyllum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
aphyllum